Ghoul Fools es el episodio catorce de la octava temporada de Bob Esponja. Se emitió por primera vez en Nickelodeon el 21 de octubre de 2011. El episodio recibió una opinión positiva de la mayoría de los críticos y tuvo una audiencia de 3,9 millones de espectadores. Chris Elliott fue estrella invitada como Lord Poltergeist en el episodio.

Sinopsis 
Bob Esponja y Patricio están sentando en el suelo mirando las nubes hasta que vean un barco encantado. Patricio quiere echar un vistazo a lo que los dos lo hacen.  Bob Esponja cree que es real. Luego se encontrarán con Lord Poltergeist que canta una canción de marineros por la petición de Patricio. Lord Poltergeist toma sus almas. Bob Esponja y Patricio correr hacia el Crustáceo Crujiente y decirle a los clientes acerca de los fantasmas. Los clientes huyen y el Sr.Cangrejo quiere saber qué pasa con el caos. Bob Esponja le dice sobre el Lord Poltergeist y la forma en que le robó su alma, pero les dio un doblón. Don Cangrejo lleva el doblón y toma un headgasket. Arenita aparece con un equipo para fantasma, afirmando que estaba buscando "batido gremlins" y quiere tomar un poco de los fantasmas. Los cinco van de regreso al barco, donde el Sr. Cangrejo quiere robar los doblones. Lord Poltergeist aparece y Bob Esponja le da la headgasket. El Lord da a Bob Esponja y Patricio una sodade naranja en lugar de sus almas y chupa a Don Cangrejo, Calamardo y Patricio en el vacío y les muestra sus mayores temores. En primer lugar, el Sr. Cangrejo tiene que usar el baño y se encuentra un cuarto de baño portátil, pero para usarlo, usted debe pagar una onza de oro.. Patricio deseas una dona y luego viene una que habla y molesta a Patricio. Por último, Calamardo se encuentra con un gigante Bob Esponja que le grita. El Holandés Errante viene a reclamar sus doblones. Lord Poltergeist huye hasta que el barco se descompone. Por último, el holandés errante se convierte en un torpedo que hace un vacío. El episodio termina con el Crustáceo Crujiente en el vacío, con los nuevos trabajadores y clientes.

Enlaces externos

Referencias 

Episodios de televisión de 2011
Episodios de la octava temporada de Bob Esponja